Онеј има више значења:

 Општина Онеј (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Онеј (Онеј, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику